Гунарс Балодис (, род. 29 мая 1934, Цесис) — латвийский живописец, художник-постановщик Рижской киностудии.

Биография 
Родился 29 мая 1934 в городе Цесисе, в семье столяра, известного в республике лыжного мастера. Окончил Рижскую художественную школу им. Я. Розенталя (1954) и ВГИК (1960). Выпускная дипломная работа — эскизы декораций к кинофильму «Буря». Вместе с Улдисом Паузерсом был первым профессиональным латышским художником-постановщиком, их дебютом стала совместная работа в фильме режиссёра Гунара Пиесиса «Верба серая цветёт».

Много и плодотворно работал с режиссёром Алоизом Бренчем. Лауреат Государственной премии СССР за фильм «Долгая дорога в дюнах» (1983). Был художником-постановщиком на мультипликационном фильме «Рогатая глина» у известного кукольника Арнольда Буровса (1971). Имел опыт работы художника по костюмам в картине «Капитан Нуль» (1964).

Параллельно с работами в кино занимается живописью и графикой. Первая выставка состоялась в 1957 году.

Женат на Гуне Балоде, режиссёре Латвийского телевидения.

Фильмография

Художник-постановщик 
  — Домик в дюнах
  — Под землёй
  — Царская невеста
  — Я всё помню, Ричард
  — Утро долгого дня
  — Мальчишки острова Ливов
  — Клав — сын Мартина
  — Наследники военной дороги
  — Петерс
  — Свет в конце тоннеля
  — Ключи от рая
  — Быть лишним
  — Подарки по телефону
  — Отблеск в воде
  — Долгая дорога в дюнах
  — Чужие страсти
  — Сад с призраком
  — Мой друг Сократик
  — Матч состоится в любую погоду
  — Двойник
  — Тапёр
  — Дуплет

Художник по костюмам 
  — Чёртова дюжина
  — Капитан Нуль

Примечания

Ссылки 
 Биография Гунарса Балодиса на сайте kino-teatr.ru
 Биография Гунарса Балодиса на сайте makslinieki.lv